Иржи Шотола (;  28 мая 1924, Смидари (сейчас район Градец-Кралове, Краловеградецкий край, Чехия) — 8 мая 1989, Прага) — чешский и чехословацкий  , , , , , ,  и .

Биография 
После окончания школы в 1942 году  работал подсобным рабочим на литейном заводе, учился на драматическом отделении Государственной пражской консерватории.

Был членом Коммунистической партии Чехословакии. Входил в круг так называемых бытовых поэтов группировавшихся вокруг журнала Květen, которые пытались изменить пафосную поэзию того времени и вернуть её к реализму. 

Работал главным редактором журнала Květen с 1958 до его закрытия в 1959 году , после чего сотрудничаал с журналами Kultura и Literární noviny. 

В 1964-1967 годах был секретарём Союза чешских писателей.

Работал актёром и режиссёром театра в Градец-Кралове.

Переводил с русского поэзию Бориса Пастернака и Бориса Слуцкого.

Избранные произведения 

Поэзия
Náhrobní kámen, 1946
Červený květ, 1955
Za život, 1955
Óda na hazard
Čas dovršený
Psí hodinky
Svět náš vezdejší
Venuše z Mélu, 1959
Bylo to v Evropě, 1960
Hvězda Ypsilon, 1962
Poste restante
A co básník, 1964
Co a jak, 1964
Podzimníček, 1967
Oranžová ryba, 1968
Проза
Tovaryšstvo Ježíšovo , 1969
 Kuře na rožni, 1974 
Svatý na mostě , 1978 
Pěší ptáci, 1981
Bitva u Kreščaku, 1982
Malovaný děti, 1983
Róza Rio, 1986
Podzim v zahradní restauraci, 1988
Osmnáct Jeruzalémů, 1986
Пьесы
Waterloo, 1967
Julián Odpadlík, 1970
Ajax , 1977
Možná je na střeše kůň , 1980
Padalo listí, padala jablíčka, 
A jenom země bude má : Máchovská variace, 1987
 Podzim v zahradní restauraci, 1988
Cesta Karel IV
 Antiorfeus
 Chicago
 Rellevue
 Příběh, lásky a cti (киносценарий)
 Тёмное солнце (киносценарий)

Примечания

Ссылки 
 Jiří  ŠOTOLA

Авторы исторических романов
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Выпускники Пражской консерватории
Переводчики с русского языка